Mkhwanazi ist der Familienname folgender Personen:
 Buhle Mkhwanazi (* 1990), südafrikanischer Fußballspieler
 Motlomelo Mkhwanazi, lesothischer Fußballspieler
 Patrick Mkhwanazi (* 1979), eswatinischer Fußballspieler